Perreault ist der Familienname folgender Personen:

 Annie Perreault, (* 1971), kanadische Shorttrackerin
 Daniel Perreault (* 1961), kanadisher Fechter 
 Dominique Perreault, kanadische Wasserballspielerin
 Gilbert Perreault (* 1950),  kanadischer Eishockeyspieler
 John Perreault († 2015), US-amerikanischer Künstler, Dichter und Kunstkritiker
 Marie-Jeanne-Aurore Perreault (1907–1992), kanadische Schauspielerin, siehe Manda Parent
 Maryse Perreault (* 1964), kanadische Shorttrackerin
 Mathieu Perreault (* 1988), kanadischer Eishockeyspieler
 Yanic Perreault (* 1971), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Perrault
 Perraud